John Gray hace referencia a varios artículos:

Personas
 John Gray (socialista), socialista ricardiano escocés del siglo XIX
 John Gray (psicólogo) (1951-), autor estadounidense de las relaciones y el crecimiento personal con numerosas y exitosas publicaciones.
 John Henry Gray o John Gray (1866–1934), poeta inglés.
 John Edward Gray (1800–1875), botánico inglés. 
 John N. Gray (1948-), autor y profesor de filosofía política, inglés.

Personajes de ficción
 John Gray (The Sims 2), personaje del modo historia en los Sims 2 que vive en Andrómeda Arms y es un alien.